Mariner steht für:
 Mariner, Raumfahrtprogramm der NASA
 Mercury Mariner, Pkw-Modell von Ford
 Mariner-Klasse, Frachtschiffstyp
 Martin PBM „Mariner“, US-amerikanisches Flugboot
 Mariner-Täler auf dem Mars, siehe Valles Marineris
 Mariner-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mariner Hill, Hügel auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Mariner-Inseln, Inselgruppe im Highjump-Archipel, Antarktis

Mariner ist der Familienname folgender Personen:
 Francesc Mariner (1720–1789), katalanischer Organist und Komponist
 Jacob Tuioti-Mariner (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Paul Mariner (1953–2021), englischer Fußballspieler
 Sandra Mariner (* 1974), österreichische Naturbahnrodlerin
 Wastl Mariner (1909–1989), österreichischer Alpinist

Siehe auch:
 Mariners
 Marriner